Reint Laan (politicus) – Nederlands politicus van de PvdA (1914-1993)
 Reint Laan (voetballer) – voormalig Nederlands voetballer voor EDO